A Equipe Tadjique de Copa Davis representa Tadjiquistão na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela National Tennis Federation of the Republic of Tajikistan.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Tadjique)

Tadjiquistao